Bogoria kan avse:

Bogoria (växter) – ett släkte av orkideer
Bogoriasjön – en saltsjö söder om Baringosjön i Kenya
Gmina Bogoria – en kommun i kretsen Staszowski i vojvodskapet Święty Krzyż